

Geografia 
 Marfa – capoluogo della Contea di Presidio, Texas (Stati Uniti d'America)
 Marfa –  città e sottoprefettura del Ciad
 Márfa – comune della provincia di Baranya (Ungheria)
 Marfa – altro nome del comune maltese di Mtarfa
 Penisola di Marfa – penisola dell'isola di Malta, nel territorio di Melleha

Onomastica 
 Marfa – variante del prenome femminile Marta